Het seizoen 2009/2010 in de SAS Ligaen was de 20ste editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 18 juli 2009 en eindigde op 16 mei 2010. Nieuwkomers waren HB Køge en Silkeborg IF. In 198 duels werd in totaal 515 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,60 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken prolongeerde FC Kopenhagen de landstitel en behaalde zo het achtste kampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Kopenhagen || 33 || 21 || 5 || 7 || 61 || 22 || +39 || 68
|- style="background: #CCF2FF;"
| 2 || Odense BK || 33 || 17 || 8 || 8 || 46 || 34 || +12 || 59
|- style="background: #CCF2FF;"
| 3 || Brøndby IF || 33 || 15 || 7 || 11 || 57 || 50 || +7 || 52
|-
| 4 || Esbjerg fB || 33 || 13 || 11 || 9 || 48 || 43 || +5 || 50
|-
| 5 || Aalborg BK || 33 || 13 || 9 || 11 || 36 || 30 || +6 || 48
|-
| 6 || FC Midtjylland || 33 || 14 || 5 || 14 || 45 || 48 || –3 || 47
|-
| 7 || FC Nordsjælland || 33 || 12 || 7 || 14 || 40 || 41 || –1 || 43
|-
| 8 || Silkeborg IF || 33 || 12 || 7 || 14 || 47 || 51 || –4 || 43
|-
| 9 || SønderjyskE || 33 || 11 || 8 || 14 || 32 || 37 || –5 || 41
|-
| 10 || Randers FC || 33 || 10 || 10 || 13 || 37 || 43 || –6 || 40
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Aarhus GF || 33 || 10 || 8 || 15 || 36 || 47 || –11 || 38
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || HB Køge || 33 || 4 || 7 || 22 || 30 || 69 || –39 || '19 
|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2009/10 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Kopenhagen

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Kopenhagen, die in het seizoen 2009/10 onder leiding van de Noorse trainer-coach Ståle Solbakken voor de achtste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2009
Deens voetbalelftal in 2010
Deense voetbalbeker 2009/10

Competitievoetbal 2009/10
2010